Vingt-Cinq-Juin ou XXV-Juin ou 25-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le  : Premier débarquement français et tentative avortée de colonisation de l'île de la Martinique par le flibustier Pierre Belain d'Esnambuc.
 Le  : Événement non connu (peut être le tricentenaire de l'événement précédent)
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Bombardement allié sur la raffinerie de pétrole à Frontignan dans l'Hérault.
 Libération, par les  Américains, de Tourlaville, commune déléguée intégrée depuis 2016 à Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche.
 Destruction, par l'occupant allemand, de Montsauche-les-Settons et Planchezdans la Nièvre.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 25 de Junio » ou « Veinticinco de Junio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 25 de Junio, à Huamantla, dans l'État de Tlaxcala.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25